Майкл Дого Кингсли (; родился 26 августа 1999 года, Оверри, Нигерия) — нигерийский футболист, полузащитник клуба «Болонья», выступающий на правах аренды за клуб «Рид» и сборной Нигерии.

Клубная карьера 
Кингсли начал карьеру в клубе «Абуджа». В 2017 году он подписал контракт с итальянской «Болоньей», где начал выступать за молодёжный состав. Летом 2018 года для получения игровой практики Кингсли на правах аренды перешёл в «Перуджу». 24 августа в матче против «Брешии» он дебютировал в итальянской Серии B. 30 сентября в поединке против «Козенцы» Майкл забил свой первый гол за «Перуджу». После окончания аренды Кинсли выернулся в «Болонью». 25 августа 2019 года в матче против «Эллас Верона» он дебютировал в итальянской Серии A. В том же году Майкл был арендован «Кремонезе». 15 сентября в матче против «Пизы» он дебютировал за новый клуб. 

В начале 2021 года Кингсли на правах аренды перешёл в «Реджину». 15 февраля в матче против «Козенцы» он дебютировал за новый клуб. По окончании аренды Кингсли вернулся в «Болонью».

Международная карьера 
Осенью 2015 года Кингсли в составе юношеской сборной Нигерии стал победителем юношеского чемпионата мира в Чили. На турнире он сыграл в матчах против команд США, Чили, Хорватии, Австралии и Бразилии. В поединке против бразильцев Майкл забил гол.

В 2019 году в составе молодёжной сборной Нигерии Кингсли принял участие в молодёжном чемпионате мира в Польше. На турнире он сыграл в матчах против команд Катара, США, Украины и Сенегала. 

7 сентября 2021 года в отборочном матче чемпионата мира 2022 против сборной Кабо-Верде Кингсли дебютировал за сборную Нигерии.

Достижения 

Командные

 Нигерия (до 17)
 Победитель юношеского чемпионата мира — 2015

Примечания 

Футболисты Нигерии
Игроки сборной Нигерии по футболу
Чемпионы мира по футболу среди юношей
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК «Перуджа»
Игроки ФК «Кремонезе»
Игроки ФК «Реджина»
Игроки ФК «Рид»